Dreadnought je lahko:
 HMS Dreadnought - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Dreadnought - tip bojne ladje
 Workers' Dreadnought - časopis